Swarovski AG — австрийская компания, специализирующаяся на производстве рассыпных кристаллов, украшений, кристальных фигурок и огранке синтетических и природных драгоценных камней. Компания также производит оптическое оборудование и готовые светильники и люстры.

Вся продукция под брендом Swarovski производится компанией Swarovski AG, основные производственные мощности и головной офис, которые расположены в Австрии в городе Ваттенс. Группа Swarovski также включает в себя подразделения Tyrolit (производство абразивных и режущих материалов), Swareflex (отражающие и люминесцентные дорожные знаки), Signity (производство синтетических драгоценных камней) и Optik (оптические инструменты).

Музей кристаллов в городе Ваттенсе - Kristallwelten Swarovski это вторая по посещаемости достопримечательность Австрии.

Начиная с 2012 года кристалл Swarovski не содержит свинца.

История

Ранние годы 
Основатель компании Swarovski, Даниэль Сваровски родился в Богемии в семье потомственных огранщиков богемского хрусталя, который впоследствии стал известен как чешский хрусталь. Он получает хорошее образование и становится первоклассным мастером по огранке хрусталя.

После посещения в 1889 году Всемирной выставки в Париже, где были представлены первые машины, работающие на электричестве, в 1892 году Даниэль Сваровски изобрел первую в мире электрическую ограночную машину. Эта машина позволила вывести огранку хрусталя на новый уровень, повысив скорость обработки, качество и точность граней, а также дав возможность наносить грани очень маленьких размеров. Таким образом Даниэль Сваровски совершил революцию в огранке хрусталя и создал совершенно новый продукт — камни и стразы небольших размеров с идеальными гранями.

Сваровски начал свою деятельность в Богемии, но развитие семейного бизнеса не заставило себя долго ждать и вскоре уже понадобилось расширять производственные помещения под новое оборудование. Сваровски решил качественно подойти к вопросу расширения своего бизнеса и в 1895 году арендовал на пятилетний срок пустующее здание Ромбергской ткацкой фабрики (Rhomberg’schen Lodenfabrik) в небольшой деревушке Ваттенс, Австрия, заодно перевёз туда свою семью, составлявшую тогда вместе с ним пять человек. Тироль того времени предлагал достаточно благоприятные условия для начинающих предпринимателей, особенно для тех из них, которые обладали производственными ноу-хау и были готовы к инвестиционным рискам, и подобно Swarovski пройдя путь от скромного семейного бизнеса до крупных национальных концернов сформировали современный внешний вид тирольского индустриального ландшафта, умело адаптируясь к переменам в конъюнктуре рынка.

На том этапе организация производства носила в большей степени ручной характер и имела низкую степень механизации. Сваровски стал пионером внедрения в производство алмазошлифовочных машин и их непрерывного совершенствования вкупе с постоянным повышением квалификации операторов станков и промышленного оборудования, что позитивно отражалось на качестве производимой продукции. Одновременно с этим росли штаты новой компании, в 1900 году на фабрике уже было занято около ста наёмных рабочих. С увеличением объёмов выпускаемой продукции, росли объёмы продаж, что позволило тогда же в 1900 году выкупить занимаемое предприятием фабричное здание, гидроэлектростанцию и землю под дальнейшее расширение компании.

Дальнейшее развитие предприятия на новом месте продолжалось более интенсивно, в значительной степени благодаря тому, что компания стала независимой от своих поставщиков стекла в Богемии, самостоятельно производя сырьё для собственной продукции.

Первая мировая война 
Во время Первой мировой войны, в силу возникших трудностей со снабжением стеклом, компания освоила производство и обработку абразивов. Полученный опыт позволил сконцентрироваться на производстве технических абразивов, особенно с учётом того, что они были остро необходимы военной промышленности Австро-Венгерской и Германской империй, поскольку имели весьма широкий спектр применения.

Межвоенный период 
По окончании войны абразивное производство не утратило своей актуальности, напротив, объёмы продаж в этом сегменте выросли. Кроме того, в межвоенный период, для сохранения темпов роста, компания возобновляет огранку драгоценных камней и переключается на выпуск стекольных изделий для науки, техники и быта, включая линзы для очков, бинокли, телескопы и линзы для оптических устройств всех видов, — это направление становится для компании основным на долгие годы.

Аншлюс 
С аншлюсом, дела Сваровски пошли в гору. История Swarovski во время нацистского режима является типичной для многих западно-австрийских компаний. Фриц Сваровски был активным сторонником рейха, будучи хеймверфюрером Ваттенского района (начальником местной добровольческой военно-полицейской службы), финансировал австрийскую «Организацию защиты родины» (Organisation der Heimatwehr). Альфред Сваровски, до 1938 года состоявший в президиуме совета Тирольского союза промышленников (Kammerrat des Tiroler Industriellenbundes), после аншлюса стал председателем Экономической группы стекольной промышленности «Остмарк» и одновременно занял должности председателя Ассоциации тирольских промышленников и вице-президента Тирольской торгово-промышленной палаты «Альпенлянд», которую он возглавлял в 1938-1943 гг. С 1943 по 1945 гг. он был президентом Инсбрукской торговой палаты и Тироль-Форальбергской региональной хозяйственной палаты (гаувиртшафтскаммер). Аншлюс позволил Сваровски существенно диверсифицировать направления деятельности, включив новые сферы производства (это позволило компании набрать запас устойчивости, который обеспечил им сохранение позиций до и после 1945 года)..

Готовясь к возможным последствиям предстоящей войны для их бизнеса, руководство Swarovski уполномочило еврейского бизнесмена из бывшей Чехословакии Эрнеста Лёвенштайна представлять интересы компании в Северной Америке и поставило ему через порт Кобе (Япония) в порт Нью-Йорка запас ювелирных изделий, которого хватило для того, чтобы обеспечить потребности североамериканского ювелирного рынка в течение войны, — выбранная ими бизнес-стратегия их не подвела, поскольку экспортно-импортные операции из Австрии в США напрямую стали невозможны.

Вторая мировая война 
С началом Второй мировой войны ювелирные заводы были по уже имеющемуся опыту переориентированы на производство военной оптики (бинокли, буссоли, дальномеры, прицелы и др.). Помимо оптики возросло производство абразивов для военных нужд, что предопределило поступление дальнейших военных заказов. В 1940 году на заводах Swarovski был размещён заказ Имперского министерства вооружений на 13,5 тыс. стереотруб. Среднемесячное производство полевых биноклей возросло до 6 тыс. ед. в месяц. К середине войны показатель удалось довести до 7 тыс. биноклей в месяц. Swarovski, вместе с другими предприятиями оптической промышленности Третьего рейха, полностью удовлетворяли потребности Вермахта в оптических приборах. Компания была отмечена благодарностью фюрера за успехи в деле обеспечения войск оптическими приборами, — как прокомментировал это Манфред Сваровски:
[Власти Третьего рейха] были восхищены тем, насколько быстро мы способны производить высококачественную продукцию.

Между тем, начало войны прошло не без последствий для ювелирной индустрии, — в США, на волне патриотического угара, публичные персоны из высшего света и светские львицы, хорошо чувствовавшие текущую политическую конъюнктуру, демонстративно избавлялись от полированных кристаллов от Gablonz и Swarovski, покупая вместо них брошки на лацкан пиджака в форме американского флага в национальной розничной сети Macy’s. Благодаря имеющимся деловым связям Сваровски, им удалось преодолеть целый ряд торговых ограничений. Производство, огранка и экспорт за рубеж драгоценных и искусственных камней продолжались и в военные годы, так например, экспорт драгоценных камней через нейтральные страны в США продолжался как минимум до 1943 года, — в этот решающий год войны только американский экспорт принёс Swarovski прибыли на сумму около 1,5 млн рейхсмарок. Драгоценная продукция экспортировалась через Швецию и Швейцарию.

Кроме всего прочего, война стала не только фактором накопления капитала, но и существенно укрепила трудовую дисциплину с повышением объёмов производства при сохранении норм оплаты труда, воспрепятствовала оттоку рабочей силы, сделав его невозможным, позволила Swarovski закрепиться за рубежом и обеспечить себе запас устойчивости на первые послевоенные годы.

Послевоенное время 

После поражения Третьего рейха Swarovski оказались под угрозой потери бизнеса. Однако, им удалось избежать этого, во-первых, разыграв так называемую «еврейскую карту», сославшись на то, что одним из крупнейших инвесторов компании являлись представители еврейского капитала, во-вторых, уже начиналась Холодная война, англо-американским силам могла потребоваться продукция Swarovski и руководству компании удалось наладить связь с высокопоставленным офицером из американской оккупационной администрации в Австрии, который не просто содействовал сохранению ими бизнеса, но даже обеспечил беспрепятственный ввоз из Германии необходимого сырья для производства оптического стекла для своевременного выполнения заказов. Кроме того, они контактировали с агентом французской разведки. Оба указанных военных впоследствии заняли посты в менеджменте Swarovski. Журнал Forbes, опубликовав снимок членов семьи Сваровски, в подзаголовке к фотографии поместил следующую подпись: «Сваровски. Пережили Габсбургскую империю и Тысячелетний рейх».

Кроме оптики, по окончании войны заводы компании вернулись к производству ювелирных изделий и благодаря грамотно выстроенной маркетинговой политике уже к концу 1940-х годов, Swarovski стала крупнейшим экспортёром в Австрии по объёму выручки в иностранной валюте, сохраняя этот статус на протяжении 1950-х годов. В послевоенное время к руководству компанией пришло третье поколение династии Сваровски. У Даниэля Сваровски было трое сыновей, каждый из которых унаследовал долю 30% в уставном капитале компании. Сыновья Фрица Сваровски — Манфред и Даниэль II — стали фактическими управляющими компанией в 1950-е и 1960-егоды, сосредоточившись на освоении компанией новых технологий производства и инновационных подходов. Большой проблемой, вставшей перед руководством компании, стал постепенный выход из моды стразов в Европе и США к 1970-м годам. Для решения проблемы привлекались опытные кризис-менеджеры, — не менее 24-х было нанято в разное время, — предпринимались различные маркетинговые ходы для стимулирования потребительского спроса на ювелирные изделия Swarovski. Большим подспорьем стала диверсификация производственных направлений деятельности: Swarovski переключились на обработку натуральных алмазов и драгоценных камней, стали производить украшения для люстр и линзы для очков, что позволило удержать норму прибыли в приемлемых рамках. Журнал Forbes, называя Сваровски «австрийскими рокфеллерами», по уровню успешности и богатства сопоставил их с Де Бирс, и подчеркнув занятую ими нишу в международном бизнесе:
Лучшие друзья девушек — это, по-видимому, бриллианты, но клан Сваровски предпочитает стразы. Эти кристаллы сделали их миллиардерами.

К тому времени, компания была уже в достаточной степени диверсифицирована. Так выглядели основные производственные предприятия в составе компании в 1958 году:

На волне нахлынувшего успеха, Сваровски удалось через их канадского контрагента Ирвинга Гернштейна стать мажоритарными совладельцами (не менее половины в уставном капитале) Zale, крупнейшей в мире сети ювелирных магазинов, до того являвшейся госкорпорацией в собственности американского правительства. В 1978 году члены семьи Сваровски основали компанию TyroleanJetServices, которая отвечает за деловые поездки в Swarovski.

Лабораториями Swarovski были разработаны инфракрасные прицелы и приборы ночного видения, лазерные дальномеры и перископические буссоли для корректировки огня с закрытых позиций.

Традиционным заказчиком оптической продукции Swarovski являются Вооружённые силы Австрии. Swarovski стабильно входит в пул крупнейших экспортёров австрийской военной продукции. В рамках международного военно-технического сотрудничества Австрии с другими странами, оптические устройства и прицельные приспособления Swarovski поставлялись в том числе Вооружённым силам Кувейта, после иракской оккупации страны они достались в качестве трофеев Армии Ирака.

Кроме того, Swarovski связывают партнёрские связи с такими оружейными компаниями как:

  ADI—Lithgow
  ArmaLite
  Barrett
  New Ultra Light Arms (NULA)
  Steyr

Лабораторными подразделениями компании специально разработаны встроенные в рукоятку прицелы для австрийских автоматических винтовок StG.77, устойчивые к ударным нагрузкам, а также съёмные оптические прицелы для американских крупнокалиберных снайперских винтовок M82A1, устойчивые к воздействию отдачи. Кроме прицелов и биноклей для войск, компания занимается изготовлением морских биноклей и поставляет панорамные смотровые приборы и перископические прицельные приспособления для бронетехники (например, дневной/ночной прицел F-135 для лёгких танков типа AGS и VFM). Производство оптических приборов для военных заказчиков, сухопутных войск и флота, а также для гражданского рынка, — охотников, фотографов и туристов, — обеспечивало компании среднегодовую выручку около $100 млн в ценах второй половины 1980-х годов. К началу 1990-х годов, прицелы Swarovski стали пользоваться популярностью у снайперов сил специальных операций Армии США. Разведчик-снайпер 3-го батальона 187-го полка 101-й воздушно-десантной дивизии Армии США Хесус Медина заявил в интервью журналу Soldier of Fortune, что прицел Swarovski с «сеткой-ёлочкой» — идеальное дополнение к снайперской винтовке.

28 июня 1986 года центральная австрийская газета «Кроненцайтунг» опубликовала материал, в котором совместно со Steyr и VÖEST, Swarovski заявили о намерении сформировать военно-промышленный консорциум «Waffen AG», который так и не был создан.

Трудовые ресурсы 
Производственный процесс на заводах компании характеризуется низкой текучестью кадров и поощрением трудовых династий, немало заводчан являются работниками Swarovski во втором и третьем поколении. Из 3 тыс. работников заводов в 1988 году около сотни проработало там 35 лет и более, ещё шестьсот проработали более 25 лет. Компания поощряет рабочих сверх необходимого законом и имеет систему премирования и социальной защиты, которая превосходит формальные требования национального законодательства о защите трудящихся. В дополнение к этому, компания обеспечивает рабочих съёмным и ипотечным жильём (ипотекой под низкий процент обеспечено более двух третей рабочей силы), выступает спонсором местного музыкального коллектива и т. п.

Инновации 
В 1956 году в сотрудничестве с модным домом Cristian Dior компания Swarovski создаёт знаменитый эффект АВ (лат. Aurora Borealis, перевод северное сияние). Это стало прорывом в модной индустрии, а компания Swarovski продолжила работу над созданием новых эффектов и цветов кристаллов Swarovski. Ежегодно компания выпускает несколько новых цветов и эффектов, которые пополняют широкую палитру рассыпных кристаллов. Компания продолжает сотрудничество с ведущими дизайнерами мировой индустрии моды по настоящее время. Например, в 2014 году компания создала коллекцию кристаллов с Maison Martin Margiela, в 2015 году — с Jean-Paul Gaultier, а в 2016 году компания выпустила 2 коллекции новинок в сотрудничестве с дизайнером и исследователем Селин Кусто, внучкой знаменитого исследователя морских глубин Жака-Ива Кусто.

Подлинность и логотипы 
Все фигурки из кристаллов Swarovski отмечены фирменным логотипом. Изначально это был цветок эдельвейса как символа Альпийских гор, но в 1988 году он был заменен на изображение лебедя, который символизирует красоту, грацию, чистоту и благородство.

Почти на всех кристаллах и украшениях Swarovski присутствуют следующие логотипы:

Квадратный логотип Silver Crystal SC (1976 - 1988)

Логотип sCs/SCS (Swarovski Crystal Society, с 1987 по настоящее время)

Логотип в виде лебедя (с 1989 по настоящее время)

В 2021 году на свое 125-летие компания Swarovski обновила айдентику бренда и логотип.

Кристаллы Swarovski 

Кристаллы Swarovski не являются природным хрусталём, а также не имеют кристаллической решетки. Компания Swarovski производит кристаллы из более чем 70 различных компонентов, большинство из которых засекречены и являются ноу-хау компании. Компания Swarovski постоянно работает над новыми технологиями и химическими формулами для совершенствования своих кристаллов.

С 2012 года компания Swarovski начала производство кристаллов нового поколения Advanced Crystal, в которых не содержится оксида свинца (содержание в некоторых кристаллах не превышает 0,009 %) — элемента, который традиционно использовался в хрустале и кристаллах для придания им блеска и прозрачности. Поскольку оксид свинца является крайне ядовитым и опасным элементом, то задача компании Swarovski была добиться новой химической формулы, исключающей наличие оксида свинца, но сохраняющей потребительские качества кристаллов. Этого удалось добиться в 2012 году. И с этого времени кристаллы Swarovski являются экологически безопасными.

Компания Swarovski производит декоративные фигурки, украшения, товары для дома, светильники и люстры. Отдельной строкой стоят компоненты Swarovski: кристаллы (стразы), подвески, бусины, пуговицы и многое другое, используемое другими компаниями-производителями для декорирования одежды, обуви, аксессуаров, мебели, украшений и многого другого. Партнёрами компании Swarovski являются самые известные бренды в мире моды и дизайна. В ассортименте компании Swarovski насчитывается около 15000 различных вариантов компонентов.

Чтобы создать компоненты с необычными цветовыми эффектами, Swarovski наносит на некоторые из своих кристаллов специальные покрытия, такие как эффект  "Аврора", обозначается как "AB" (обеспечивает появление на поверхности «кристалла» радужных  отблесков, сам кристалл приобретает перламутровый блеск), Aurum, Silver (имитируют металлы) и многие другие. Именно эти кристаллы являются популярнейшими для украшения танцевальных костюмов в европейской и латиноамериканской программе спортивных бальных танцев. Стоимость костюмов определяется именно наличием камней, которых приклеивают или пришивают сотнями и тысячами.

Сейчас в портфеле компании более 80 различных цветов, около 30 эффектов, многочисленные огранки, формы и размеры.

В 2014 году были выпущены новые кристаллы (стразы) Swarovski с огранкой Xirius, обладающей 17 гранями.

Swarovski Gems 
Помимо производства кристаллов, компания занимается высокоточной огранкой синтетических и природных камней для ювелирной промышленности. Площадки камней маркируются лазерной подписью Swarovski. Ассортимент природных камней включает в себя: сапфир, аметист, цитрин, топаз и др. В 1950 году было учреждено дочернее предприятие Tyrolit-Schleifmittelwerke и работы по этому направлению были переведены в Швац.

Ассортимент искусственно выращенных камней включает: фианит (диоксид циркония — минерал, созданный Физическим институтом Академии наук (ФИАН), откуда и произошло его название), шпинель, корунд, альпинит.

Swarovski Optik 

Старший сын Даниэля Сваровски Вильгельм увлекался астрономией, что привело его к изготовлению бинокля собственной конструкции.

Как самостоятельный субъект хозяйственной деятельности структурный филиал Swarovski-Optik GmbH был обособлен вскоре после Второй мировой войны, в 1945 году, с передислокацией производства в район Абзам-Эйхат.

В 1949 году компания впервые представила бинокль, в котором применялись асферические линзы, что обеспечивало высокую и равномерную чёткость изображения и низкий уровень хроматических аберраций при больших значениях угла зрения. Бинокли отличаются очень высокой ценой.

Swarco 
Младший сын Фрица Сваровски Манфред в 1969 году открыл в Австрии завод по производству стеклянных микросфер для дорожной разметки. Впоследствии компания расширялась в направлении разметочных материалов и дорожного оборудования. Связи с Optic позволили компании применять уникальные инновационные решения при производстве светофоров, управляемых дорожных знаков и светодиодных сигнальных модулей. На сегодняшний день компания Swarco (SWARovski COmpany) является холдингом, предлагающим комплексные ИТС решения, представленным более чем 80 компаниями по всему миру.

Active-Crystals 
Active-Crystals—линейка потребительской электроники совместного производства Swarovski и Philips с 2007 года. Линейка выпустила USB-флешки и наушники, а в 2008 году дополнилась беспроводными наушниками, украшенными кристаллами Swarovski.

Шпионский скандал 

В ходе работы над военной оптикой, Сваровски прибегали к ведению промышленного шпионажа, в том числе контрабандным путём. Так, 2 апреля 1975 года в международном аэропорту им. Джона Кеннеди при посадке на рейс «Нью-Йорк—Мюнхен» авиакомпании Lufthansa сотрудниками Таможенно-пограничной службы США был арестован Манфред Сваровски-младший за попытку вывоза из страны контрабандным способом незаконно приобретённого им через нанятых подставных лиц оптического прицельного устройства KB-25A, производившегося калифорнийской компанией Photo-Sonics, Inc. и применяемого в составе прицельно-вычислительного комплекса AN/ASG-26 Lead Computing Optical Sight для наведения стрелково-пушечного вооружения многоцелевых истребителей-бомбардировщиков F-4 Phantom II, вместе с технической документацией к устройству (всё это было найдено при обыске в его сумке), по-видимому, с целью разработки и производства собственных нелицензионных копий указанного прибора для СССР, по заказу советской военно-технической разведки. В основу этих подозрений легли активизировавшиеся после экономического кризиса 1973 года деловые связи Манфреда Сваровски-младшего с социалистическими странами Восточной Европы и СССР. Указанное событие вызвало определённый резонанс, поскольку до этого пассажиры отправляющихся из континентальных штатов исходящих авиарейсов не подлежали обыску и досмотру, досматривались лишь пассажиры прибывающих в страну бортов, кроме того арест и досмотр личного багажа Сваровски были произведены федеральными служащими без ордера, в нарушение соответствующего пункта Четвёртой поправки к Конституции США. Руководство компании наняло адвокатскую контору Kuh, Shapiro, Goldman, Cooperman & Levitt P.C. для представления интересов их родственника, они оспорили указанный прецедент в судебном порядке, но Окружной суд Восточного округа Нью-Йорка был неумолим и вынес обвинительный вердикт подсудимому, впоследствии оставленный в силе Апелляционным судом 2-го округа США.

Благотворительность 
 «Кристалл надежды» — ежегодная премия за достижения в области борьбы с ВИЧ/СПИД.

Примечания

Литература

Источники 
 www.swarovski.com
 http://www.swarovskigroup.com
 http://www.crystals-from-swarovski.com/
 www.thecrystalsociety.com
 https://professional.swarovski.com

Ссылки 

 Официальный сайт Swarovski
 Сияние кристаллов, или История успеха Swarovski
 http://swarco.com

Оборонные компании Австрии
Компании Австрии
Производители ювелирных изделий